Giovanni Battista Caccioli (1623–1675), peintre italien ;
 Giuseppe Antonio Caccioli (1672–1740), peintre italien.

Homonymie de patronyme